Sandy Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Creek Township (Franklin County, North Carolina)
 Sandy Creek Township (Vance County, North Carolina)
 Sandy Creek Township (Warren County, North Carolina)
 Sandy Creek Township (Pennsylvania)